Компаньйон — 
 Товариш, співучасник чого-небудь;
 Член торговельної або промислової компанії.

Інші значення 
 Компаньйон — український часопис та однойменне інтернет-видання.  
 «Компаньйон» — колишня назва українського хокейного клубу «Крижинка-Компаньйон» («Компаньйон-Нафтогаз», «Компаньйон-УПБ»).

Примітки